Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» — українська благодійна організація, корпоративний фонд.  

Фонд заснований у 2006 році за участі українського бізнесу - Групи компаній "НІКО".    

У 2018 році ВБФ «Крона» пройшов перевірку українських неприбуткових організацій, що займаються фандрейзингом й отримав сертифікат Прозорості і Порядності згідно з міжнародними стандартами   

У грудні 2019 року голову правління Благодійного Фонду "Крона" Олену Мацибох нагороджено медаллю Президента України «За врятоване життя»

Місія фонду 

Об'єднання ресурсів та спрямування їх на поліпшення здоров'я дітей з тяжкими захворюваннями, попередження соціального сирітства, успішну соціальну адаптацію вихованців інтернатів та дитячих будинків, збереження довкілля.

Діяльність 

Фонд "Крона" реалізує проекти у сферах охорона здоров'я, соціальний захист, охорона довкілля. Основний напрямок роботи фонду — допомога дітям, їхнім батькам та лікарям у боротьбі з тяжкими хворобами. Фонд допомагає оплатити медикаменти, діагностику, процедури, закордонне лікування, купує обладнання і матеріали для медичних закладів, підтримує навчання лікарів.

Програми фонду:  

«Допомога лікарням». Фонд підтримує впровадження нових сучасних методів діагностики і лікування у медичних закладах України. Купує для лікарень новітнє обладнання, реагенти, організовує навчання лікарів, закуповує прилади, ліки і матеріали для пацієнтів. Національна дитяча лікарня Охматдит , Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова , Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії , Київський міський центр дитячої нейрохірургії, Київський обласний онкодиспансер та багато інших медичних закладів отримують допомогу фонду "Крона". За підтримки фонду в Україні створено лабораторію для діагностики донорів кісткового мозку, відділення імуногістохімічних досліджень, відділення цитаферезу та зберігання компонентів крові в центрі трансфузіології НДСЛ Охматдит.  

«За життя в чистому довкіллі». Програма екологічних грантів для громад, що спрямована на зменшення забруднення відходами, збереження енергоресурсів й довкілля.  

«Жодних бар'єрів» - допомогf в реабілітації та мобільності дітям після важкого лікування, дітям із фізичними порушеннями, підтримкf проектів створення безбар’єрного середовища

Фонд створив і підтримує навчально-виробничий майданчик для професійної орієнтації та соціальної адаптації дітей-сиріт на базі теплиці в Комарівській школі-інтернаті. Щороку 30 вихованців інтернату під керівництвом наставника засвоюють основи малого фермерства.       

Адресна допомога на лікування дітям з онкогематологічними та рідкісними імунними хворобами, дітям із хворобами серця.

Фінансування фонду 

Фінансову підтримку фонд "Крона" отримує від засновників, групи компаній "НІКО", українських бізнес-організацій, міжнародних донорів та громадян.
Щороку фонд публікує звіти  , у яких висвітлено фінансові та соціальні результати реалізованих ініціатив.

Примітки

Джерела 
 Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» , сайт фонду
Сторінка ВБФ "Крона" | Facebook 
Черіті тюнер. Перевірені фонди згідно станадіртів Прозорості та Порядності Крона  
 Група компаній «НІКО» та ВБФ «Крона» здобули перемогу в номінації «Благодійник року» згідно з результатами Національного конкурсу «Благодійник року – 2008»
 Здійсни мрію, сайт проекту  
Благодійні організації України